Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1952 celebrats a la ciutat d'Oslo (Noruega) es disputà una prova de combinada nòrdica en categoria masculina.

La competició es realitzà entre els dies 17 (prova de salt amb esquís) i el 18 de febrer (prova de 18 quilòmetres d'esquí de fons) de 1952 a les instal·lacions d'Oslo, esdevenint la primera vegada que la prova de salt d'esquís es realitzava abans que la d'esquí de fons.

Comitès participants 
Participaren un total de 25 esportistes d'11 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Medaller

Resultats 
{| class=wikitable style="font-size: 95%"
|-
! rowspan='3' | Pos.
! rowspan='3' | Esquiador
! colspan='8' | Salt d'esquís
! colspan='3' | Esquí de fons18 km.
! rowspan='3' | Final
|- align=center
! rowspan='2' | Salt
! rowspan='2' | Dist.
! colspan='5' | Estil
! rowspan='2' | Pos.
! rowspan='2' | Temps
! rowspan='2' | Punts
! rowspan='2' | Pos.
|- align=center
! A !! B !! C !! D !! E
|- align=center
| bgcolor='gold' rowspan='3' | 1
| rowspan='3' align=left |  Simon Slåttvik
| 1
| 67.5m
| 7.0
| 7.0
| 6.5
| 7.0
| 9.0
| rowspan='3' | 1
| rowspan='3' | 1:05:40
| rowspan='3' | 228.121
| rowspan='3' | 3
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 451.621
|- align=center
| 2
| 67.0m
| 17.0
| 17.0
| 18.0
| 18.0
| 18.5
|- align=center
| 3
| 66.5m
| 17.0
| 17.0
| 18.5
| 18.0
| 18.0
|- align=center
| bgcolor='silver' rowspan='3' | 2 
| rowspan='3' align=left |  Heikki Hasu
| 1
| 63.0m
| 16.5
| 15.0
| 17.0
| 16.0
| 16.0
| rowspan='3' | 5
| rowspan='3' | 1:02:24
| rowspan='3' | 240.000
| rowspan='3' | 1
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 447.500
|- align=center
| 2
| 63.0m
| 16.5
| 16.0
| 16.5
| 17.0
| 16.0
|- align=center
| 3
| 61.0m
| 7.0
| 6.0
| 7.0
| 5.0
| 4.0
|- align=center
| bgcolor='#CC9966' rowspan='3' | 3 
| rowspan='3' align=left |  Sverre Stenersen
| 1
| 67.0m
| 17.0
| 17.5
| 16.5
| 17.0
| 17.5
| rowspan='3' | 2
| rowspan='3' | 1:09:44
| rowspan='3' | 213.335
| rowspan='3' | 9
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 436.335
|- align=center
| 2
| 68.0m
| 16.5
| 17.0
| 17.5
| 16.5
| 17.5
|- align=center
| 3
| 69.5m
| 17.0
| 16.5
| 17.0
| 16.5
| 17.0
|- align=center
| rowspan='3' | 4
| rowspan='3' align=left |  Paavo Korhonen
| 1
| 61.0m
| 6.0
| 6.0
| 6.5
| 5.0
| 4.0
| rowspan='3' | 6
| rowspan='3' | 1:05:30
| rowspan='3' | 228.727
| rowspan='3' | 2
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 434.727
|- align=center
| 2
| 61.0m
| 16.0
| 15.5
| 17.0
| 16.5
| 16.0
|- align=center
| 3
| 63.5m
| 16.5
| 15.5
| 17.0
| 16.5
| 16.0
|- align=center
| rowspan='3' | 5
| rowspan='3' align=left |  Per Gjelten
| 1
| 65.0m
| 16.0
| 16.0
| 16.0
| 16.5
| 16.5
| rowspan='3' | 3
| rowspan='3' | 1:07:40
| rowspan='3' | 220.848
| rowspan='3' | 6
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 432.848
|- align=center
| 2
| 64.5m
| 15.0
| 15.0
| 16.5
| 15.0
| 16.0
|- align=center
| 3
| 66.0m
| 16.5
| 16.0
| 16.0
| 16.0
| 17.0
|- align=center
| rowspan='3' | 6
| rowspan='3' align=left |  Ottar Gjermundshaug
| 1
| 61.0m
| 15.5
| 16.0
| 15.5
| 15.0
| 16.0
| rowspan='3' | 6
| rowspan='3' | 1:06:13
| rowspan='3' | 226.121
| rowspan='3' | 5
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 432.121
|- align=center
| 2
| 64.5m
| 16.5
| 16.5
| 17.5
| 16.5
| 16.5
|- align=center
| 3
| 68.0m
| 6.0
| 6.5
| 7.5
| 5.0
| 5.0
|- align=center
| rowspan='3' | 7
| rowspan='3' align=left |  Aulis Sipponen
| 1
| 59.0m
| 15.5
| 15.5
| 16.0
| 16.0
| 15.0
| rowspan='3' | 12
| rowspan='3' | 1:06:03
| rowspan='3' | 226.727
| rowspan='3' | 4
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 425.227
|- align=center
| 2
| 60.0m
| 16.0
| 15.0
| 16.5
| 16.0
| 15.0
|- align=center
| 3
| 61.5m
| 16.0
| 15.0
| 16.5
| 14.0
| 15.0
|- align=center
| rowspan='3' | 8
| rowspan='3' align=left |  Eeti Nieminen
| 1
| 59.0m
| 16.0
| 16.5
| 16.0
| 17.0
| 16.5
| rowspan='3' | 6
| rowspan='3' | 1:08:24
| rowspan='3' | 218.181
| rowspan='3' | 7
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 424.181
|- align=center
| 2
| 62.5m
| 16.0
| 15.5
| 17.5
| 16.0
| 15.0
|- align=center
| 3
| 64.5m
| 16.0
| 15.5
| 16.5
| 16.5
| 16.0
|- align=center
| rowspan='3' | 9
| rowspan='3' align=left |  Hans Eder
| 1
| 61.5m
| 16.5
| 14.0
| 14.0
| 13.5
| 14.0
| rowspan='3' | 4
| rowspan='3' | 1:10:13
| rowspan='3' | 211.575
| rowspan='3' | 11
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 420.575
|- align=center
| 2
| 62.0m
| 16.5
| 16.5
| 16.0
| 17.0
| 16.5
|- align=center
| 3
| 64.5m
| 17.0
| 15.5
| 16.0
| 17.0
| 16.0
|- align=center
| rowspan='3' | 10
| rowspan='3' align=left |  Alfons Supersaxo
| 1
| 61.0m
| 15.5
| 14.5
| 15.5
| 15.0
| 15.5
| rowspan='3' | 9
| rowspan='3' | 1:09:38
| rowspan='3' | 213.696
| rowspan='3' | 8
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 415.196
|- align=center
| 2
| 60.5m
| 16.0
| 15.5
| 16.0
| 15.5
| 15.5
|- align=center
| 3
| 62.5m
| 16.0
| 15.0
| 16.0
| 16.0
| 15.5
|- align=center
| rowspan='3' | 11
| rowspan='3' align=left |  Theodore A. Farwell
| 1
| 60.0m
| 15.5
| 16.0
| 16.5
| 15.0
| 15.5
| rowspan='3' | 13
| rowspan='3' | 1:11:54
| rowspan='3' | 205.454
| rowspan='3' | 13
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 401.454
|- align=center
| 2
| 59.5m
| 14.0
| 14.0
| 15.0
| 13.5
| 14.0
|- align=center
| 3
| 60.0m
| 14.5
| 15.0
| 15.5
| 15.0
| 15.0
|- align=center
| rowspan='3' | 12
| rowspan='3' align=left |  Alfredo Prucker
| 1
| 58.5m
| 14.0
| 14.0
| 14.5
| 14.5
| 14.5
| rowspan='3' | 17
| rowspan='3' | 1:10:56
| rowspan='3' | 208.970
| rowspan='3' | 12
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 397.970
|- align=center
| 2
| 59.5m
| 15.0
| 14.0
| 15.0
| 14.5
| 14.5
|- align=center
| 3
| 60.5m
| 13.5
| 13.0
| 13.0
| 11.0
| 12.0
|- align=center
| rowspan='3' | 13
| rowspan='3' align=left |  Erik Elmsäter
| 1
| 61.0m
| 16.5
| 16.0
| 15.0
| 15.5
| 15.0
| rowspan='3' | 11
| rowspan='3' | 1:13:46
| rowspan='3' | 198.667
| rowspan='3' | 16
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 397.667
|- align=center
| 2
| 59.5m
| 5.0
| 5.5
| 5.5
| 4.0
| 4.0
|- align=center
| 3
| 62.0m
| 15.5
| 15.0
| 16.0
| 15.0
| 15.0
|- align=center
| rowspan='3' | 14
| rowspan='3' align=left |  Ryoichi Fujisawa
| 1
| 61.5m
| 15.0
| 15.5
| 15.0
| 14.5
| 15.5
| rowspan='3' | 10
| rowspan='3' | 1:14:41
| rowspan='3' | 195.333
| rowspan='3' | 18
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 396.333
|- align=center
| 2
| 59.5m
| 15.0
| 15.0
| 14.5
| 15.5
| 14.5
|- align=center
| 3
| 63.0m
| 15.5
| 15.5
| 15.0
| 16.0
| 16.0
|- align=center
| rowspan='3' | 15
| rowspan='3' align=left |  Heinz Hauser
| 1
| 60.0m
| 14.5
| 14.5
| 14.0
| 14.0
| 15.0
| rowspan='3' | 14
| rowspan='3' | 1:13:30
| rowspan='3' | 199.636
| rowspan='3' | 15
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 393.136
|- align=center
| 2
| 59.0m
| 14.0
| 13.5
| 14.5
| 14.0
| 15.0
|- align=center
| 3
| 62.0m
| 14.5
| 14.5
| 15.0
| 15.0
| 15.0
|- align=center
| rowspan='3' | 16
| rowspan='3' align=left |  Vlastimil Melich
| 1
| 58.0m
| 4.0
| 4.0
| 3.0
| 3.0
| 4.0
| rowspan='3' | 23
| rowspan='3' | 1:10:09
| rowspan='3' | 211.818
| rowspan='3' | 10
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 390.818
|- align=center
| 2
| 56.0m
| 13.0
| 13.5
| 14.0
| 13.0
| 13.5
|- align=center
| 3
| 58.0m
| 13.5
| 13.5
| 15.0
| 13.5
| 14.0
|- align=center
| rowspan='3' | 17
| rowspan='3' align=left |  Lars-Erik Efverström
| 1
| 59.5m
| 15.0
| 14.5
| 16.0
| 14.5
| 14.0
| rowspan='3' | 15
| rowspan='3' | 1:14:19
| rowspan='3' | 196.667
| rowspan='3' | 17
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 389.667
|- align=center
| 2
| 59.0m
| 13.5
| 14.5
| 16.0
| 14.5
| 14.0
|- align=center
| 3
| 60.5m
| 16.0
| 14.5
| 15.0
| 14.0
| 15.5
|- align=center
| rowspan='3' | 18
| rowspan='3' align=left |  Leopold Kohl
| 1
| 58.0m
| 14.0
| 13.5
| 14.5
| 14.0
| 14.0
| rowspan='3' | 20
| rowspan='3' | 1:13:10
| rowspan='3' | 200.848
| rowspan='3' | 14
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 383.348
|- align=center
| 2
| 57.0m
| 15.0
| 13.0
| 12.0
| 13.5
| 13.0
|- align=center
| 3
| 58.0m
| 14.0
| 13.0
| 14.5
| 13.5
| 13.0
|- align=center
| rowspan='3' | 19
| rowspan='3' align=left |  Niculae-Cornel Crăciun
| 1
| 57.5m
| 15.0
| 14.0
| 14.0
| 14.0
| 14.5
| rowspan='3' | 16
| rowspan='3' | 1:17:11
| rowspan='3' | 186.121
| rowspan='3' | 20
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 376.621
|- align=center
| 2
| 56.5m
| 15.0
| 15.5
| 15.0
| 15.5
| 15.5
|- align=center
| 3
| 59.5m
| 15.0
| 14.5
| 15.0
| 14.5
| 16.0
|- align=center
| rowspan='3' | 20
| rowspan='3' align=left |  Sepp Schiffner
| 1
| 56.5m
| 13.5
| 12.0
| 12.0
| 13.0
| 13.0
| rowspan='3' | 19
| rowspan='3' | 1:17:31
| rowspan='3' | 185.030
| rowspan='3' | 21
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 371.530
|- align=center
| 2
| 59.5m
| 14.0
| 13.5
| 12.0
| 14.0
| 13.5
|- align=center
| 3
| 60.5m
| 12.5
| 13.5
| 14.5
| 14.0
| 14.0
|- align=center
| rowspan='3' | 21
| rowspan='3' align=left |  Thomas M. Jacobs
| 1
| 57.0m
| 14.0
| 13.5
| 14.0
| 14.0
| 13.5
| rowspan='3' | 21
| rowspan='3' | 1:16:43
| rowspan='3' | 187.939
| rowspan='3' | 19
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 367.439
|- align=center
| 2
| 56.5m
| 2.0
| 3.0
| 4.5
| 1.5
| 2.0
|- align=center
| 3
| 56.0m
| 14.0
| 13.0
| 14.0
| 13.0
| 14.0
|- align=center
| rowspan='3' | 22
| rowspan='3' align=left |  John H. Caldwell
| 1
| 57.5m
| 4.0
| 4.0
| 3.5
| 2.0
| 2.0
| rowspan='3' | 25
| rowspan='3' | 1:25:42
| rowspan='3' | 155.273
| rowspan='3' | 22
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 301.773
|- align=center
| 2
| 57.5m
| 3.0
| 3.5
| 3.0
| 1.0
| 2.0
|- align=center
| 3
| 58.0m
| 13.0
| 13.0
| 12.0
| 12.5
| 12.0
|- align=center
| rowspan='3' | -
| rowspan='3' align=left |  Alvin P. Wegeman
| 1
| 58.5m
| 14.0
| 14.0
| 14.5
| 14.5
| 14.5
| rowspan='3' | 18
| rowspan='3' | NF
| rowspan='3' | -
| rowspan='3' | '| rowspan='3' style='font-weight:bold' | -
|- align=center
| 2
| 58.5m
| 14.5
| 14.0
| 14.5
| 14.5
| 14.5
|- align=center
| 3
| 59.5m
| 4.0
| 3.0
| 3.0
| 3.0
| 3.0
|- align=center
| rowspan='3' | -
| rowspan='3' align=left |  Helmut Böck
| 1
| 57.5m
| 3.0
| 3.5
| 4.5
| 2.0
| 3.0
| rowspan='3' | 22
| rowspan='3' | NF
| rowspan='3' | -
| rowspan='3' | '
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | -
|- align=center
| 2
| 54.5m
| 13.0
| 13.5
| 14.0
| 12.0
| 13.0
|- align=center
| 3
| 58.5m
| 13.5
| 14.0
| 15.0
| 14.0
| 14.5
|- align=center
| rowspan='3' | -
| rowspan='3' align=left |  Peter Radacher
| 1
| 57.0m
| 14.0
| 13.5
| 13.0
| 13.0
| 14.5
| rowspan='3' | 24
| rowspan='3' | NF
| rowspan='3' | -
| rowspan='3' | ''| rowspan='3' style='font-weight:bold' | -
|- align=center
| 2
| 56.5m
| 4.0
| 3.0
| 3.5
| 1.0
| 2.0
|- align=center
| 3
| 58.0m
| 4.0
| 4.0
| 2.5
| 2.0
| 4.0
|}NF: no finalitzà''

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Combinada nòrdica 1952 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 1952
Combinada nòrdica als Jocs Olímpics